Дели́ль — французская фамилия. Может соответствовать , ,  (/dəlil/).

Известные носители фамилии 
 Делиль, Алир Раффено (1778—1850) — французский ботаник и миколог.
 Делиль, Жозеф Никола (1688—1768) — французский астроном и картограф, брат Людовика Делиля де ла Кроера.
 Делиль, Жак (1738—1813) — французский поэт.
 Делиль, Леопольд-Виктор (1826—1910) — французский историк.
 Делиль, Мишель (род. 1962) — канадский конькобежец.
 Делиль де ла Кроер, Людовик (ок. 1685—1741) — французский астроном и картограф, брат Жозефа-Никола Делиля.
 Делиль де Саль, Жан Батист (1743—1816) — французский писатель на философско-исторические темы.
Делайл
 Делайл, Грей (род. 1973) — американская актриса, сценарист, певица и автор песен.
 Делайл, Джеффри Пол (род. 1971) — канадский изменник.

Топонимы 
 Делиль — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 де Лиль
 Градус Делиля — вышедшая из употребления единица измерения температуры.

Примечания